A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámának selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét pedig július 31-én rendezték Tokióban. A számot a svéd Daniel Ståhl nyerte 68,90 méteres dobásával.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

fdiszkoszvetes